wójcik (wójcik zielony, świstunka zielonawa) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny świstunek
 Wójcik – polskie nazwisko
 Wójcik – osada w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Wójcik (Klub Sportowy Meble Wójcik Elbląg) – męski klub piłki ręcznej, założony w 1954 w Elblągu.

Osoby o nazwisku Wójcik

Mężczyźni 
 Adam Wójcik (ujednoznacznienie)
 Aleksander Wójcik (1940–2020) – polski polityk i działacz partyjny
 Andrzej Wójcik (ujednoznacznienie)
 Antoni Wójcik – polski fizyk
 Antoni Wójcik – polski geolog
 Bartosz Wójcik (ur. 1985) – polski gitarzysta rockowy i kompozytor.
 Bronisław Wójcik (1932–2014) – polski działacz partyjny i związkowy.
 Cezary Wójcik – polski ekonomista i nauczyciel akademicki
 Cezary Wójcik – polski piłkarz
 Daniel Wójcik (ur. 1973) – polski fizyk
 Dariusz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Edward Wójcik (1925–2021)  – polski działacz państwowy i inżynier, w latach 1982–1990 wicewojewoda kielecki.
 Eugeniusz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Feliks Wójcik (1895–1939) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
 Franciszek Wójcik (ujednoznacznienie)
 Gabriel Wójcik (1930–2021) – polski profesor geografii zajmujący się klimatologią regionalną Polski i krajów polarnych oraz glacjologią.
 Grzegorz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Gwidon Wójcik (ur. 1962) – polski polityk
 Henryk Wójcik (1920–2009) – polski malarz, rysownik, rzeźbiarz, pedagog.
 Igor Wójcik (ur. 1968) – polski polityk, twórca kultury i działacz samorządowy Wrocławia
 Jan Wójcik (ujednoznacznienie)
 Jacek Wójcik (ujednoznacznienie)
 Janusz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Jerzy Wójcik (ujednoznacznienie)
 Józef Wójcik (ujednoznacznienie)
 Karol Wójcik – komunistyczny  działacz partyjny i związkowy
 Kazimierz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Klaudiusz Wójcik (ur. 1969) – polski matematyk.
 Krzysztof Wójcik (ujednoznacznienie)
 Marcin Wójcik (ur. 1974) – polski artysta kabaretowy
 Marcin Wójcik (ur. 1989) – polski zawodnik MMA wagi półciężkiej
 Marek Wójcik (ujednoznacznienie)
 Marian Wójcik (1908–1945) – polski szachista, kompozytor szachowy, czołowy szachista Lwowa w latach 20. XX wieku
 Michał Wójcik (ujednoznacznienie)
 Mieczysław Wójcik (ur. 1941) – polski działacz partyjny i państwowy, były I sekretarz Komitetu Powiatowego w Białogardzie, w latach 1981–1984 I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Słupsku.
 Mirosław Wójcik (ur. 1960) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 Paweł Wójcik (ujednoznacznienie)
 Piotr Wójcik (ujednoznacznienie)
 Przemysław Wójcik (1931–2008) – polski autor publikacji poświęconych socjologii elit władzy oraz problemom polityki społecznej.
 Rafał Wójcik (ujednoznacznienie)
 Ryszard Wójcik (ujednoznacznienie)
 Robert Wójcik – polski ciężarowiec
 Sebastian Wójcik (ur. 1983) – polski siatkarz, występujący na pozycji przyjmującego. Były reprezentant Polski kadetów i juniorów.
 Stanisław Wójcik (ujednoznacznienie)
 Stefan Wójcik (1930–1984) – polski koszykarz
 Stefan Wójcik (1899–1966) – polski piłkarz
 Sylwester Wójcik (1931–2005) – polski prawnik
 Tadeusz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Tomasz Wójcik (ujednoznacznienie)
 Wacław Wójcik (1919–1997) – polski kolarz szosowy
 Waldemar Wójcik (ur. 1949) – polski inżynier i nauczyciel akademicki
 Walenty Wójcik (ujednoznacznienie)
 Witold Wójcik (ur. 1943) – polski artysta plastyk
 Wiesław Wójcik (ujednoznacznienie)
 Władysław Wójcik (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Wójcik (1953–2015) – polski polityk i prawnik
 Włodzimierz Wójcik – historyk literatury
 Wojciech Wójcik (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Wójcik (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Wójcik (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Wójcik (ujednoznacznienie)

Kobiety 
 Anna Gawrońska-Wójcik (1912–2004) – polska lekkoatletka.
 Aleksandra Wójcik (ujednoznacznienie)
 Alicja Wójcik (ur. 1994) – polska siatkarka, grająca na pozycji środkowej.
 Andżelika Wójcik (ur. 1996) – polska panczenistka
 Barbara Krzywicka-Wójcik (1942–2017) – polska artystka
 Blandyna Kaniewska-Wójcik (1948–2008) – polska konserwatorka dzieł sztuki
 Bronisława Wójcik (1890–1938) – polska muzykolog
 Dobrochna Wójcik (ur. 1931) – polska prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizująca się w kryminologii
 Elżbieta Wójcik (ur. 1996) –  polska bokserka
 Ewa Wójcik (ujednoznacznienie) 
 Hanna Wójcik-Łagan (ur. 1955) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych.
 Iwona Adamiec-Wójcik (ur. 1962) – polska profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki
 Jaśmina Wójcik (ur. 1983) – polska aktywistka, artystka, reżyserka, pedagog akademicka i przedszkolna
 Janina Wójcik (po mężu Stupnicka) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.
 Joanna Wójcik – polska literaturoznawczyni, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Jolanta Wójcik (po mężu Kajtoch) – polska lekkoatletka, sprinterka.
 Julita Wójcik (ur. 1971) – polska artystka współczesna, performerka
 Karolina Wójcik (ur. 1994) – polska zawodniczka mieszanych sztuk walki (MMA).
 Katarzyna Wójcik (ur. 1983) – polska zawodniczka pięcioboju nowoczesnego
 Ludwika Siwicka‐Wójcik (Zośka Wieras; 1892–1991) – białoruska pisarka.
 Magdalena Wójcik (ujednoznacznienie)
 Marta Wójcik (ur. 1982) – polska siatkarka
 Marta Wójcik (po mężu Knoch; ur. 1992) – polska łyżwiarka
 Teresa Wójcik (po mężu Hałas) – polska polityk, rolniczka, samorządowiec i działaczka związkowa, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji
 Zdzisława Wójcik (1915–2018) – polska geobotaniczka, działaczka społeczna, nauczycielka i instruktorka harcerska, harcmistrzyni.

Postacie fikcyjne 
 Damian, Helena, Luiza i Mirek Wójcik w serialu telewizyjnym Barwy szczęścia
 Teresa i Wiesław Wójcik w serialu Klan